Christian af Danmark kan henvise til:
 Christian 1. (1426-1481) – konge af Danmark 1448-1481
 Christian 2. (1481-1559) – konge af Danmark 1513-1523
 Christian 3. (1503-1559) – konge af Danmark 1536-1559
 Christian 4. (1577-1648) – konge af Danmark 1588-1648
 Prins Christian (1603–1647) – søn af Christian 4.
 Christian 5. (1646-1699) – konge af Danmark 1670-1699
 Prins Christian (1675–1695) – søn af Christian 5.
 Prins Christian (1697-1698) - søn af Frederik 4.
 Christian 6. (1699-1746) – konge af Danmark 1730-1746
 Kronprins Christian (1745-1747) - søn af Frederik 5.
 Christian 7. (1749-1808) – konge af Danmark 1766-1808
 Christian 8. (1786-1848) – konge af Danmark 1839-1848
 Christian 9. (1818-1906) – konge af Danmark 1863-1906
 Christian 10. (1870-1947) – konge af Danmark 1912-1947
 Christian af Rosenborg (født 1942) - født som prins til Danmark
 Prins Christian (født 2005) – søn af Kronprins Frederik